Натуральне число 2083
 2083 рік до нашої ери
 2083 рік нашої ери